Voodoo:
 Voodoo (альбом) — дебютний альбом групи Godsmack.
 Voodoo — сингл з альбому  Voodoo  групи Godsmack.
 Voodoo (серія відеокарт) — серія відеокарт компанії 3dfx Interactive.
Voodoo (компанія) — французька компанія, що займається розробкою та випуском відеоігор

Див. також 
 Вуду (значення)